I Want to Eat Your Pancreas steht für:

 I Want to Eat Your Pancreas,  Alternativtitel des japanischen Romans und Mangas Kimi no Suizō o Tabetai von Yoru Sumino (2015) 
 I Want to Eat Your Pancreas (Anime), japanischer Animationsfilm von Shinichirō Ushijima (2018)